Рафалов — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Рафалов — упразднённая деревня Дублинский сельсовет, Брагинский район, Гомельская область.
 Рафалов — упразднённый посёлок, Чемерисский сельсовет, Брагинский район, Гомельская область.
Фамилия;
 Рафалов, Марк Михайлович (1924—2020) — советский и российский футбольный арбитр и спортивный публицист.

См. также 
 Рафалово